Elsa Bouneau (1983-), militante sociale ;
 Laurent Bouneau (1965-), directeur de programmes ;
 Pierre Bouneau (1908-1995), homme politique français.

Patronyme français